Соколи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Соколи, Миц (1839—1881) — борец за свободу и независимость Албании, активный участник восстания албанских патриотов, Народный герой Албании.
  (род. 1995) — албанский профессиональный футболист.
  (1920-2008) — албанский этномузыкант.